Příjmení Kurzweil nosilo více osob:
 Jaroslav Kurzweil (1926–2022) – český matematik, profesor UK
 Ray Kurzweil (1948) – vynálezce, průkopník v oblasti rozeznávání lidského hlasu, zakladatel Kurzweil Music Systems